Polyodontes är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Renier, in Audouin och H. Milne-Edwards 1832. Polyodontes ingår i familjen Acoetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Polyodontes